Список стран по производству зерновых — ранжированный по годам и количеству (метрические тонны) список государств, производящих (выращивающих) зерновые. В основе списка данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций ().

В таблице указаны страны с наибольшим производством хлебных зерновых культур (пшеница, рожь, рис, овёс, ячмень, кукуруза, сорго, просо).

В таблице ниже показано мировое производство зерновых (пшеница, рожь, рис, овёс, ячмень, кукуруза, сорго, просо) в тоннах.

Примечания 

Страны по объёму производства
Растениеводство по странам